Alfredo Antonini (1901-1983) – direttore d'orchestra e compositore classico
 Albert Band, nato Alfredo Antonini (1924-2002) – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore